Майснер — фамилия. Известные носители:
 Майснер, Иоахим (1933—2017) — немецкий кардинал, титулярный епископ.
 Майснер, Филипп (1748—1816) — немецкий кларнетист и композитор, музыкальный педагог.
 Майснер Натансон, Луиза (1924—2008) — американская пианистка и педагог.

См. также 
 Мейснер